Kaia (ou KAIA) est un terme pouvant désigner:

 
  (Vesna Milačić) (née en 1968), chanteuse monténégrine
 , gène du rythme circadien bactérien
  (91.5 FM), station radiophonique de Blytheville, Arkansas
 KAIA (King Abdulaziz International Airport), aéroport de Djeddah/La Mecque, Arabie saoudite
 Kabul International Airport, l'aéroport international de Kaboul, en Afghanistan

Voir aussi 

KAIA